Koncert fortepianowy polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego został skomponowany w 1987 i ostatecznie ukończony 20 stycznia 1988 roku. 

Utwór został napisany na potrzeby Festiwalu Muzycznego w Salzburgu i zadedykowany polskiemu pianiście Krystianowi Zimermanowi, który dokonał 19 sierpnia 1988 jego premiery podczas festiwalu. Lutosławski nosił się z myślą o napisaniu koncertu fortepianowego przez całe życie; namawiał go do tego jeszcze Witold Małcużyński.

Bibliografia 
Culture.pl

Lutosławski
Dzieła Witolda Lutosławskiego